Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Sell che ha battuto in finale Gianluca Pozzi 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julián Alonso (primo turno)
 Gianluca Pozzi (finale)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Kevin Ullyett (primo turno)

 Guillermo Cañas (primo turno)
 Tamer El Sawy (quarti di finale)
 Gastón Etlis (primo turno)
 Sébastien Grosjean (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1997